Oberndorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Oberndorf am Lech – kommun, Bayern, Schwaben, 
 Oberndorf, Rottenburg am Neckar  – ort, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Tübingen Region, 
 Oberndorf am Neckar – kommun, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Oberndorf, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Oberndorf, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Oberndorf bei Salzburg– kommun, Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung,